Twardzik ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Twardzik (* 1991), deutscher Fußballtorhüter
 Dave Twardzik (* 1950), US-amerikanischer Basketballspieler
 Henrik Twardzik (* 1975), deutscher Musikproduzent, Liveact und DJ, siehe Neelix
 René Twardzik (* 1970), tschechischer Fußballspieler
 Filip Twardzik (* 1993), tschechischer Fußballspieler
 Patrik Twardzik (* 1993), tschechischer Fußballspieler
 Richard Twardzik (1931–1955), US-amerikanischer Pianist